Victor Perez (bokser)
 Victor Perez (acteur)